David Gyasi – attore britannico
 Edwin Gyasi – calciatore olandese naturalizzato ghanese
 Emmanuel Gyasi – calciatore italiano 
 Prince Gyasi – fotografo e artista ghanese
 Yaa Gyasi – scrittrice statunitense